Морозовський Іван Віталійович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Морозовський Ной Самуїлович (1892—1953) — український лікар-фтизіатр.
 Морозовський Олександр — український військовий діяч, генерал Армії УНР.

Морозовський — хутір, Октябрський район, Оренбурзька область
 Морозовський — хутір, Приморсько-Ахтарський район, Краснодарський край

Див. також 
 Морозовський лісхоз
 Морозовський округ (РСФРР)
 Морозовський район

Примітки